Joan Ametller Portella: mestre banyolí, (Banyoles, 7 de gener de 1908 - Los Teques (Veneçuela), 1973)
 Joan Ameller i Mestre també conegut com a Joan Ametller i Mestres: farmacèutic i professor universitari de química i medicina català (Barcelona, 1743 - 1824).